Государственный флаг Центральноафриканской Республики был принят 1 декабря 1958 г. Его проект был разработан Бартелеми Боганда, видным деятелем движения за независимость ЦАР, который тем не менее считал, что «Франция и Африка должны идти вместе». Поэтому он объединил красный, белый и синий цвета французского триколора и панафриканские цвета: красный, зелёный и жёлтый. Красный цвет символизирует кровь народа страны, кровь, которая была пролита в борьбе за независимость, и кровь, которую народ прольёт в случае необходимости страну защитить. Синий цвет символизирует небо и свободу. Белый — мир и достоинство. Зелёный — надежду и веру. Жёлтый цвет символизирует терпимость. Золотая пятиконечная звезда — символ независимости и проводник в будущий прогресс.

С 1976 по 1979 год, во времена существования Центральноафриканской империи, был разработан имперский штандарт для личного пользования императором Бокасса I. Штандарт был светло-зелёным, с позолоченным орлом (вдохновлённым орлом с имперского штандарта Наполеона I) в центре, наложенным на 20-конечную золотую звезду. Национальный флаг, однако, не изменился.

Отношение ширины флага к его длине 3:5.

Источники 

Центральноафриканская Республика
Государственные символы Центральноафриканской Республики